Les chevaux du Soleil sont les chevaux tirant le char solaire dans plusieurs mythologies. Ce nom peut également désigner :
 Les Chevaux du Soleil, deux groupes sculptés du château de Versailles (1666) ;
 Les Chevaux du soleil, feuilleton télévisé de François Villiers (1980).
 Follyfoot, feuilleton télévisé britannique diffusé au Québec sous le titre "Les Chevaux du Soleil".